The Van (1977), een Amerikaanse low-budget filmkomedie uit 1977 van Sam Grossman
 The Van (1996), een Iers-Britse film uit 1996 van Stephen Frears